Cicerina är ett släkte av plattmaskar. Cicerina ingår i familjen Cicerinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Cicerina